Karsh est un nom propre germanique et israélien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Efraïm Karsh (1953-), historien israélien ;
  (1971-), réalisateur, producteur et animateur de télévision américain ;
 Yousuf Karsh (1908-2002), photographe portraitiste canadien d'origine arménienne ;
 , joueur de volleyball paralympique israélien.

Prénom 
Karsh est un prénom masculin notamment porté par :
 Karsh Kale (1974-), musicien, compositeur et producteur indien et américain.

Toponyme 

 , quartier de la wilayat de , dans le gouvernorat de Adh-Dhahira dans le Sultanat d'Oman.

Astronomie 
 , cratère de la planète Mercure.